Кужнино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России. Входит в состав Извековского сельского поселения. Население — 9 жителей (2007 год).

Расположена в северо-восточной части области в 16 км к юго-западу от Новодугина, в 11 км западнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов. В 16 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 219-й км на линии Вязьма — Ржев. Рядом с населённым пунктом протекает Фрунцузский ручей (приток реки Слуя).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Новодугинского района